Angelo Bertelli (1921-1999), joueur de football américain.
 Robert Bertelli alias Bob Bert, fils du précédent, batteur américain.
 Ferrando Bertelli (v. 1525 - v. 1580), peintre italien.
 Flavio Bertelli (1865-1941), peintre italien.
 Lorenzo Bertelli (1988-), pilote de rallye italien.
 Luigi Bertelli (1858-1920), écrivain et journaliste italien.
 Maria Bertelli (1973-), joueuse de volley-ball britannique.
 Renato Giuseppe Bertelli (1900-1974), sculpteur italien.
 Vasco Bertelli (1924-2013), évêque italien.

Divers 
 (8266) Bertelli, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.